Normal kan syfta på:

 Normal (butikskedja) — en detaljhandelskedja
 Normal (kalibrering) – ett materialiserat mått, mätinstrument eller mätsystem som är avsett att definiera eller reproducera en måttenhet
 Normal matris – inom matematik en matris som kommuterar med sitt hermiteska konjuga
 Normal förlag – ett queerfeministiskt bokförlag
 Normalvektor – en vinkelrät linje

Geografi

Indonesien 

 Desa Normal, administrativ by, Nusa Tenggara Timur,

USA 

 Normal, Illinois, ort, McLean County,

Se även  
 Beteende
 Norm
 Normalfördelning
 Normalkraft

Robotskapade Indonesienförgreningar